Eino Ojanen – cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Kaarle Ojanen – scacchista finlandese
 Janne Ojanen – ex hockeista finlandese su ghiaccio
 Marko Ojanen – ex cestista e allenatore di pallacanestro finlandese